Bruno Zevi
 Sabbatai Zevi
 Tullia Zevi
 Fausto Zevi
 Nathania Zevi
 Abraham Zevi Idelsohn
 Tobia Zevi